Lyteba är ett släkte av steklar som beskrevs av Thomson 1859. Lyteba ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hyllhornsteklar
Lyteba